Петров Володимир Іванович (1919—1974) — український радянський художник;
 
 Петров Володимир Палладійович (1919—?) — український радянський діяч.
 Петров Володимир Сергійович (1946) — український і російський актор, режисер.